Holighaus ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Holighaus (* 1959), deutscher Filmjournalist, -preisrichter und -produzent, Geschäftsführer der Deutschen Filmakademie
 Klaus Holighaus (1940–1994), deutscher Segelflugzeugkonstrukteur
 Tilo Holighaus (* 1969), deutscher Segelflugpilot und Unternehmer